Дроппа — славянская фамилия.

Известные носители:
 Дроппа, Иван (род. 1972) — словацкий хоккеист
 Дроппа, Лукаш (род. 1989) — чешский футболист